Кузьменок:

 Кузьменок, Игорь Андреевич (род. 1990) — белорусский футболист.
 Кузьменок, Олег Филиппович (род. 1974) — белорусский футболист и тренер.